Ю́нгеров — фамилия.

Известные носители:
 Юнгеров, Александр Стефанович (более известный как Александр Чагринский; 1821—1901) — священнослужитель Русской православной церкви. Местночтимый святой Самарской и Сызранской епархии Русской православной церкви.
 Юнгеров, Павел Александрович (1856–1921) – русский православный библеист и богослов, переводчик ветхозаветных книг.

См. также 
 Юнгер